The Valley of Silent Men – cortometraggio del 1915 diretto da Clem Easton
The Valley of Silent Men – film del 1922 diretto da Frank Borzage